Kalla kårar kan avse:

 Kalla kårar – ett uttryck, se Kåra
 Kalla kårar (bokserie) – en bokserie utgiven av B. Wahlströms bokförlag under 1970- och 1980-talet
 Kalla kårar – en bokserie av R. L. Stine, se Goosebumps (bokserie)
 Kalla kårar (film) – en film från 2000